Het seizoen 1990/91 van de Belgische Tweede klasse ging van start in september 1990 en de reguliere competitie eindigde in mei 1991. KSK Beveren werd kampioen. KSC Eendracht Aalst promoveerde via de eindronde. Omdat K. Beerschot VAV, dat in Eerste Klasse speelde, omwille van financiële problemen moest degraderen naar Derde Klasse, was er dit seizoen maar één degradant in Tweede Klasse.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste klasse voor de start van het seizoen:
 KSK Beveren
 KRC Mechelen

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Derde klasse voor de start van het seizoen:
 KRC Harelbeke (kampioen in Derde Klasse A)
 KFC Turnhout (kampioen in Derde Klasse B)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste klasse op het eind van het seizoen:
 KSK Beveren (kampioen)
 KSC Eendracht Aalst (winnaar eindronde)

Degraderende teams
Dit team degradeerde op het eind van het seizoen naar Derde klasse:
 K. Stade Leuven

Eindstand

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, EP: eindronde voor promotie, ED: eindronde voor degradatie D: degradatie

Eindronde voor promotie

Referenties
 

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2